Graaf Jan van Kleef (regeert 1347-1368)

 Hertog Johan I van Kleef (regeert 1448-1481)
 
 Ridder Jan van Kleef, bastaard van Ravenstein († 1504), natuurlijke zoon van Adolf van Kleef, heer van Ravenstein (1425-1492)

 Hertog Johan II van Kleef (regeert 1481-1521)

 Hertog Jan III van Kleef (regeert 1521-1539)